HMS Westminster je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Westminster (L40) 
 HMS Westminster (F237) 

Westminster